

Codici 

 BOB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bora Bora (Polinesia Francese)
 bob – codice ISO 639-3 della lingua aweer
 BOB – codice valutario ISO 4217 del Boliviano, valuta della Bolivia

Edilizia 

 BOB – bonifica ordigni bellici, operazione precedente ogni attività di scavo

Musica 
 B.o.B – rapper statunitense
 B.O.B – singolo degli OutKast del 2000, dall'album Stankonia
 Bob – singolo dei Me First and the Gimme Gimmes del 2001, dall'album Blow in the Wind
 Bob – brano di "Weird Al" Yankovic del 2003, dall'album Poodle Hat; parodia di Subterranian Homesick Blues di Bob Dylan, ogni verso è un palindromo

Onomastica 
 Bob – variante di Rob, diminutivo del nome proprio di persona Robert

Sport 

 Bob – sport invernale

Televisione 
 Bob – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1992 al 1993
 Killer BOB – personaggio della serie televisiva statunitense I segreti di Twin Peaks

Videogiochi 
 B.O.B. – videogioco del 1993 pubblicato dalla Electronic Arts
 Bob – personaggio della serie Tekken

Altro 
 Bob – soprannome dello scellino, unità monetaria pre-decimale del Regno Unito (plurale bobs)
 Bob – nome in codice NATO dell'Ilyushin Il-4, un bombardiere sovietico
 Bob – taglio di capelli, variante del caschetto